To venner kan henvise til

 To venner (film fra 1954), en sovjetisk familiekomediefilm
 To venner (film fra 2010), en dansk afgangsfilm fra filmskolen